A National Basketball Association 1968–1969-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 23. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a Los Angeles Lakers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Wes Unseld, a döntő MVP-je Jerry West lett. Először adtak át a döntőben az MVP-díjat.

A Milwaukee Bucks és a Phoenix Suns csatlakozott a ligához, a csapatok száma 14-re nőtt. A Hawks St. Louisból Atlantába költözött.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Wes Unseld
Az év újonca: Wes Unseld

All-Star-mérkőzés 

MVP: Oscar Robertson
Vezetőedzők: Gene Shue (Kelet), Richie Guerin (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba